Nikolaï Aleksandrovitch Lemtiougov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Miass en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute avec le HK CSKA Moscou dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . De 2007 à 2009, il part en Amérique du Nord et est assigné au club-école des Blues, les Rivermen de Peoria dans la Ligue américaine de hockey. Le , il est échangé avec Dmitri Kazionov par les Ak Bars Kazan au Metallourg Magnitogorsk en retour de Konstantin Glazatchiov et Maksim Spiridonov. Le , il est envoyé au Neftekhimik Nijnekamsk en retour de Dmitri Oboukhov.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || HK CSKA Moscou || Superliga ||11 ||1 ||1 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || HK CSKA Moscou || Superliga ||37 ||9 ||11 ||20 ||45 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8 
|-
|2006-2007 || Severstal Tcherepovets || Superliga ||51 ||11 ||8 ||19 ||50 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|-  
|2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH ||69 ||22 ||15 ||37 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH ||27 ||5 ||14 ||19 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Severstal Tcherepovets || KHL ||21 ||7 ||4 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Severstal Tcherepovets || KHL ||39 ||9 ||14 ||23 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Ak Bars Kazan || KHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 39|| 9|| 7|| 16|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Neftianik Almetievsk || VHL || -|| -|| -|| -|| -|| 15|| 8|| 2|| 10|| 30
|-
|2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 15|| 6|| 1|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Metallourg Magnitogorsk || KHL || 13|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 15|| 3|| 4|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 33|| 10|| 3|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Sibir Novossibirsk || KHL || 32|| 7|| 4|| 11|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Spartak Moscou || KHL || 11|| 3|| 5|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Avangard Omsk || KHL || 21|| 1|| 2|| 3|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Sokol Krasnoïarsk || VHL || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 18|| 0|| 3|| 3|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL ||56 ||1 ||7 ||18 ||48 ||11 ||4 ||1 ||5 ||0 
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 52 || 19 || 12 || 31 || 48 || 12 || 3 || 6 || 9 || 14
|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 13 || 0 || 3 || 3 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 15|| 4|| 7 || 11 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Anyang Halla || Asia League || 11 || 3 || 5 || 8 || 10 || 4 || 2 || 1 || 3 || 28
|-
| 2019-2020 || Sheffield Steelers || EIHL || 49|| 15|| 27|| 42|| 56|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 4|| 1|| 5|| 0|| +4|| align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Miass
Naissance en janvier 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Anyang Halla
Joueur des Sheffield Steelers